Хуздар () — город в пакистанской провинции Белуджистан, административный центр одноимённого округа.

Географическое положение 
Центр города располагается на высоте 1210 м над уровнем моря.

Транспорт 
В городе есть .

Демография

Климат

Примечания 

Города Белуджистана